Валериа́н Миха́йлович Богда́нов-Березо́вский (, деревня Старожиловка, близ Санкт-Петербурга — 13 мая 1971, Москва) — советский композитор, музыковед, балетовед, педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1968).

Биография 
Родился в семье петербургского врача, лейб-медика двора. Учился в Петербургском Николаевском кадетском корпусе. В 1927 году экстерном окончил Ленинградскую консерваторию, где занимался в классах М. О. Штейнберга (гармония и инструментовка), С. М. Ляпунова (контрапункт), В. В. Щербачёва (композиция) и Л. В. Николаева (полифония).

С начала 1920-х годов — постоянный сотрудник ленинградских, а с 1930-х — и московских газет и журналов, где публиковал статьи и рецензии на темы музыки, музыкального театра и балета. Вскоре, наряду с Б. В. Асафьевым и И. И. Соллертинским, стал ведущим музыкальным критиком Ленинграда. Автор более чем 250 книг и статей о русской классической и советской музыке, оперном и балетном театре.

В 1929—1932 годах — председатель секции композиторов Ленинградского отделения Всероскомдрама. В 1940—1941 и 1945—1949 годы преподавал историю советской музыки в Ленинградской консерватории (в 1945—1948 — и. о. профессора на кафедре истории русской и советской музыки). В 1941—1944 — председатель правления, с 1961 года — заместитель председателя правления Ленинградского отделения Союза композиторов СССР. В 1946—1951 — старший научный сотрудник Ленинградского института театра и музыки. В 1946—1948 году — заместитель художественного руководителя Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова по репертуару, в 1951—1962 — заведующий репертуарной частью Ленинградского Малого театра оперы и балета. С 1969 года — главный редактор Ленинградского отделения издательства «Советский композитор».

Награждён медалью «За оборону Ленинграда» (1943).

Музыкальные сочинения 
 Симфонии
 1-я (1933), 2-я редакция 1940, 3-я редакция 1945
 2-я — «Повесть о герое нашего времени» (1953)
 Оперы
 «Дочи Ермака, или Граница» (1941)
 «Ленинградцы» (1943)
 «Настасья Филипповна» (1964)
 Балеты
 «Девушка с крыльями» (1950)
 «Сын полка» (1955)
 «Чайка» (1959)
 Сочинения для солирующего инструмента и оркестра
 Концерт для фортепьяно с оркестром (1936)
 Концерт для скрипки с оркестром (1943)
 Оркестровые сочинения
 Баллады для баса с оркестром (слова В. Маяковского, 1931, 2-я редакция 1954)
 Маленькая сюита (1937)
 Скерцо «Лётчики» (1937)
 3 рапсодии на темы красноармейских песен (1941)
 Партита для фортепьяно с оркестром (1947)
 3 пьесы для виолончели с оркестром (1949)
 10 миниатюр (1961)
 Концертная сюита для виолончели с оркестром народных инструментов (также в сопровождении симфонического оркестра) (1962)
 Сюита «Наша юность» (1963)
 Камерно-инструментальные сочинения
 Сюита для скрипки и фортепьяно (1919)
 Поэма для скрипки и фортепьяно «Соловьиный сад» (по одноимённой поэме А. Блока, 1927)
 5 пьес для скрипки и фортепьяно (1940)
 Соната для фортепьяно (1944)
 Цикл для фортепьяно «Русские пейзажи» (1945)
 24 прелюдии для фортепьяно (1955)
 Соната для скрипки и фортепьяно (1951)
 Соната для виолончели и фортепьяно (1953)
 Фортепьянный квинтет (1954)
 Нения, погребальная песнь памяти Ю. В. Кочурова для виолончели и фортепьяно (1954)
 Соната для альта и фортепьяно (1956)
 Соната для двух виолончелей (1964)
 Вокальные произведения для голоса и фортепьяно
 Цикл романсов на собственные стихи (1925)
 Цикл романсов на стихи С. Есенина (1927)
 Цикл романсов на стихи А. Пушкина (1936)
 Цикл романсов на стихи М. Лермонтова (1940)
 Цикл «Грузинские романтики» (1946)
 Цикл «Политические басни» (слова С. Маршака, 1947)
 Цикл на стихи В. Маяковского (1957)
 Музыка к кинофильмам
 «Для вас найдётся работа» (1932)
 «Боям навстречу» (1932)
 «Родина зовёт» (1936)
 Музыка к спектаклям драматического театра (в том числе к эстрадному обозрению «Попутный ветер» (совместно с И. Дунаевским, 1936) и др.

Литературные и критические сочинения

Книги о балете

Книги о музыке

Избранные статьи

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография в Музыкальной энциклопедии (1973—1982)
 Биография в Биографической энциклопедии